Dashi (district)
 Dashi (stad)
 Dashi (gerecht)